Il doppio del torneo di tennis San Luis Potosí Challenger 1991, facente parte dell'ATP Challenger Series, ha avuto come vincitori Mauricio Hadad e Daniel Orsanic che hanno battuto in finale Scott Patridge e Kenny Thorne 6-4, 3-6, 6-3.

Teste di serie 

 Steve DeVries /  Bryan Shelton (semifinali)
 Todd Nelson /  Joey Rive (primo turno)

 Bret Garnett /  Greg Van Emburgh (quarti di finale)
 Scott Patridge /  Kenny Thorne (finale)

Tabellone

Collegamenti esterni 

San Luis Potosí Challenger 1991